Forte de Nossa Senhora dos Remédios (Santa Cruz da Graciosa) - nos Açores
 Forte de Nossa Senhora dos Remédios (Fernando de Noronha) - no Brasil
 Forte de Nossa Senhora dos Remédios (Horta) - em Portugal

Desambiguação